Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van 1958 was de tweede editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Zes landen namen deel aan dit toernooi dat van 13 maart tot en met 2 april 1958 in Chili werd gespeeld. Er werd gespeeld in twee steden, Santiago en Valparaíso. Uruguay werd voor de tweede keer winnaar.

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1958
Voetbal in Chili
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Chili